Cette page contient les pages d'homonymie de DMR et dmr.

DMR est un sigle qui peut signifier :
 DansMaRue, un dispositif de signalement d'anomalies dans l’espace public, basé sur le crowdsourcing, de la mairie de Paris ;
délégué militaire régional, un officier envoyé ou nommé par les services spéciaux issus de la France libre ;
 , dans le milieu industriel, un dossier contenant la description technique complète d'un équipement soumis à contrôle règlementaire, en particulier dans le domaine de la santé ;
 United States Marine Corps Designated Marksman Rifle (ou USMC DMR), un modèle de fusil de précision, utilisé par les snipers (tireurs d’élite) de lUnited States Marine Corps ;
 Differential Microwave Radiometer, un des instruments montés à bord du satellite COBE ;
 diffuseur mixte réglable, parfois appelé lance à débit variable, voir lance d'incendie ;
 Digital Media Remastering, un procédé de remasterisation de films cinématographiques à la norme IMAX ;
 Digital Mobile Radio, un standard ETSI sur les communications radio numériques ;
 Discrepant material record'' ou rapport de matière non conforme dans le milieu manufacturier, cette abréviation s'applique tout autant aux marchandises reçues d'un fournisseur, fabriquées chez le manufacturier ou expédiées chez un client ;
 dispositif de maîtrise des risques, notamment dans les établissements bancaires ;
 Duclos, Meilleur, Roy, une société informatique québécoise.dmr est un sigle qui peut signifier :
 Dennis M. Ritchie, un des pionniers de l'informatique, inventeur du langage C et codéveloppeur de Unix.DMR est un code qui peut signifier :
  Aéroport de Dhamar, au Yémen, selon le code AITA.DMR''' est une abréviation qui peut signifier :
 demande de renseignement, fréquemment utilisé par les organismes gouvernementaux.